MacColl oder McColl ist der Familienname folgender Personen:

 Catriona MacColl (* 1954), britische Schauspielerin
 Dugald Sutherland MacColl (1859–1948), schottischer Maler und Kunstkritiker
 Ewan MacColl (1915–1989), britischer Autor, Dichter, Schauspieler, Folksänger und Schallplattenproduzent
 Hugh MacColl (1837–1909), schottischer Mathematiker und Logiker
 Iain McColl († 2013), britischer Schauspieler
 Ian McColl, Baron McColl of Dulwich (* 1933), britischer Arzt, Hochschullehrer und Politiker der Conservative Party
 Ian McColl (1927–2008), schottischer Fußballspieler und Trainer
 John McColl (* 1952), britischer General und Politiker
 Kirsty MacColl (1959–2000), britische Popsängerin
 Mari Klaup-McColl (* 1990), estnische Siebenkämpferin
 Sean McColl (* 1987), kanadischer Sportkletterer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 McColl (Kalifornien)
 McColl (South Carolina)